

Річки:
 Студениця — річка на східному Поділлі, ліва притока Дністра
 Студениця — річка на Поліссі, в Житомирській та Рівненській областях

Села:
 Студениця — Вінницька область, Тиврівський район
 Студениця — Житомирська область, Житомирський район

 Студениця — колишнє місто Хмельницької області, затоплене Дністровським водосховищем

Студениця — село, Мінська область, Мядельський район

Студениця — село, Шуменська область

Див. також 
 Монастир Студениця
 Битва під Студеницею (1684)
 Студениці